

Persone
Ahmad Abdel-Halim (1986) – calciatore giordano
Ahmed Halim (1910-...) – calciatore egiziano
Hazzuwan Halim (1994) – calciatore singaporiano
Muhammad Halim (1986) – ex triplista e lunghista americo-verginiano
Said Halim Pascià (1865-1921) – Gran visir ottomano
Tahia Halim (1919-2003) – pittrice e artista egiziana

Altro
Halim – nome proprio di persona arabo maschile
Halim – album di Natacha Atlas